Saint Nicholas steht für:

 Saint Nicholas (Michigan), Ort im Delta County, Michigan, Vereinigte Staaten
 Saint Nicholas Church (Bransdale), Kirche in Cockayne, North Yorkshire, England
 Saint-Nicholas Cliff Lift, Standseilbahn in Scarborough, North Yorkshire, England
 Saint Nicholas Avenue, Straße in Manhattan, New York City
 Jolly Old Saint Nicholas, Lied aus den Vereinigten Staaten

St. Nicholas steht für:
 St. Nicholas (Zeitschrift), US-amerikanische Kinderzeitschrift 
 Nick St. Nicholas (* 1943), deutsch-kanadischer Musiker

Siehe auch:
 Saint-Nicolas